O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1950-51 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 5ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Foi o primeiro a ter descenso para o Campeonato Guatemalteco de Futebol - Segunda Divisão, com o Guatemala Fútbol Club

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1950 na Guatemala
1951 na Guatemala